Суслы — топоним.

Населённые пункты 
 Суслы — бывшее село в Советском районе Саратовской области России.
 Суслы — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области Украины.

Река 
 Суслы — река в Саратовской области. Приток Большого Карамана.